Re di cuori – carta da gioco
 Re di cuori – personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie
 Re di cuori (Doctor Doctor) – serie televisiva australiana